Monte Sette Fontane, presso Castellaro nelle Alpi Liguri
 Sette Fontane, località di Galliate
 Sette Fontane (Setti Funtani), località di Sassari
 Sette Fontane, località di Zimone verso Viverone
 Alpe Sette Fontane o Cascina Sette Fontane, alpeggio lungo la Costa Muanda nel versante di Sordevolo del Monte Mucrone 
 Bacino Sette Fontane o Sbarramento delle Sette Fontane, nella Valle Stretta presso la frazione Melezet di Bardonecchia
 Contrada Sette Fontane, a San Rocco di Piegara frazione di Roverè Veronese
 Gran Premio delle Sette Fontane, competizione ciclistica nella frazione Valgatara di Marano di Valpolicella
 Lago delle Sette Fontane, presso la frazione Castelletto di Leno
 Pista Sette Fontane e Sette Fontane variante, piste sciistiche del Comprensorio Cimone
 Ricovero Sette Fontane, rifugio del Monte Chaberton distrutto nel 2009 da una slavina
 Strada delle Sette Fontane o Variante Sette Fontane, della Strada provinciale 89 Sinistra Leno in Trentino presso Vallarsa
 Torrente Settefontane (Klutsch), affluente del torrente Grande dei Torrenti di Trieste

In altre lingue 
  Siebenbrunnen, sorgenti del fiume Simme in Svizzera
  Seven Springs
  Siete Fuentes
  Sete Fontes, opera idraulica nella frazione São Victor di Braga in Portogallo